Perrone apellido de origen italiano, puede referirse a:

 Michele Perrone (1633-1693), escultor italiano;
 Diego Perrone, futbolista uruguayo;
 Felipe Perrone, jugador de waterpolo brasileño con ciudadanía española;
 Jorge Perrone Galarza, exalcalde de Guayaquil, Ecuador;
 Nico Perrone, historiador y periodista italiano;
 Raúl Perrone, cineasta argentino;

Autores de nombres botánicos 
 L.Perrone - Luigi Perrone, fl. 1992
 Perrone - '''V. Perrone, fl. 1983